Haya – rodzaj dinozaura z grupy ornitopodów
 Haya – rodzaj roślin z rodziny goździkowatych
 Haya – grupa etniczna w Tanzanii
 język haya